I laghetti di Cava sono un gruppo di due laghi alpini situati nel canton Ticino. :
 Laghetto di Cava alto 
 Laghetto di Cava basso